Ел Серон има више значења:

 Ел Серон (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Серон, Лос Изотес (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Серон, Ел Сијете (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику